Le sigle OPK peut faire référence à : 

 Olli-Pekka Kallasvuo (né en 1953), dirigeant d'entreprise finlandais et actuel président de Nokia
 OPK Trust Company, un holding détenu par l'oligarque russe Sergueï Pougatchev regroupant des activités dans la banque, les travaux publics, l’énergie, les chantiers navals et les médias
 Ovaire PolyKystique : ovaire qui contient dans une coupe au moins 10 follicules (habituellement entre 2 et 8 mm de diamètre), et une quantité accrue de stroma.

Références